Thèbes peut faire référence à :
 Thèbes, une des capitales de l'Égypte antique ;
 Thèbes, principale cité de la Béotie, en Grèce ;
 Thèbes, une cité de Phthiotide en Grèce ;
 Facule de Thèbes, sur Ganymède.

Voir aussi 
 
 
 La trompette thébaine, un instrument de musique
 L'alphabet thébain
 Thèbe, commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées.